Kraftwerk Würzburg bezeichnet:
das Heizkraftwerk Würzburg
das Laufwasserkraftwerk Untere Mainmühle, siehe Pegel Würzburg#Kraftwerk Untere Mainmühle
manchmal (fälschlich) das Photovoltaikkraftwerk im nahegelegenen, aber nicht zu Würzburg gehörigen Gnodstadt